

Tripoli, Libanon
Beleg van Tripoli (1102-1109), een beleg dat tussen 1102 en 1109 werd gevoerd op de stad Tripoli door de Kruisvaarders
Beleg van Tripoli (1271), een beleg op de stad door de mammeluken.
Val van Tripoli (1289), De mammeluken nemen het laatste Kruisvaarders bolwerk over
Libanon Conflict van 2007, gevechten bij een Palastijns vluchtelingen kamp bij Tripoli.

Tripoli, Libië
Beleg van Tripoli (1551), een beleg dat in 1551 werd gevoerd door de Ottomanen op de stad Tripoli
Eerste Barbarijse Oorlog, ook wel bekend als de Tripolie Oorlog.
Slag bij Tripoli (1825)
Tripoli protesten en gevechten (februari 2011)
Slag om Tripoli (2011), beslissende slag omtrent de Libische burgeroorlog.